Bednarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Bednarczyk (1912–1994), polnischer Schriftsteller
 Jakub Bednarczyk (* 1999), polnisch-deutscher Fußballspieler
 Maren Bednarczyk (* 1991), deutsche Fernsehmoderatorin
 Piotr Bednarczyk (1914–2001), polnischer katholischer Bischof